Copa América i futsal 2011 var ett mästerskap i futsal för sydamerikanska herrlandslag som spelades 11–17 september 2011. Mästerskapet var den 21:e i ordningen som man har spelat i Copa América i futsal. Argentina var värdland för turneringen och matcherna spelades i arenan Polideportivo de Almirante Brown.

Brasilien vann turneringen, följt av Argentina på en andraplats. Paraguay vann över Colombia i spel om tredjepris.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor 
 Futsalplanet.com 

2011
Futsal i Argentina
Futsalåret 2011
Sportevenemang i Buenos Aires
2011 i Argentina
Internationella sportevenemang i Argentina
Buenos Aires under 2000-talet